Финкель () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Финкель, Александр Моисеевич (1899—1968) — советский языковед-русист и поэт-пародист.
 Финкель, Александр Семёнович (род. 1975) — израильский шахматист.
 Финкель, Борис Аркадьевич (род. 1968) — украинский футболист.
 Финкель, Виктор Моисеевич (род. 1930) — советский физик, специалист по физике твёрдого тела.
Финкель, Говард (1950—2020) — американский ринг-анонсер в рестлинге.
 Финкель, Константин Самойлович (1888—1938) — советский инженер, организатор строительства московского метро.
 Финкель, Михаил (род. 1978) — раввин, политолог.
 Финкель, Мойше (1850—1904) — еврейский актёр.
 Финкель, Морис (1888—1949) — американский архитектор, наиболее известный классическими проектами кинотеатров периода немого кино.
 Финкель, Натан Цви (1849—1927) — раввин и педагог, деятель движения «Мусар».
 Финкель, Рафаэль (род. 1951) — американский учёный в области информатики.
 Финкель, Ури Гиршевич (1896—1957) — еврейский литературный критик, литературовед.
 Финкель, Файвуш (1922—2016) — американский актёр.
 Финкель, Фёдор Вульфович (1938—2018) — советский футболист, советский и литовский тренер.
 Финкель, Шимон (1905—1999) — израильский актёр и режиссёр, театральный деятель, автор книг по истории театра.
 Финкель, Эмманюэль (род. 1961) — французский кинорежиссёр и сценарист.